Привокзальное — название населённых пунктов на Украине:

 Привокзальное — село в Конотопском районе Сумской области.
 Привокзальное — посёлок в Ямпольском районе Сумской области.
 Привокзальное — посёлок в Валковском районе Харьковской области.

См. также 
 Привокзальный